Az 1947–1948-as Nationalliga A volt az 51. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Biel-Bienne volt. A szezont a Bellinzona csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság